Sicherheitszentrum steht für:
 Sicherheitszentrum, siehe Feuerwehrhaus #Kombination mit anderen Gemeindeeinrichtungen
 Sicherheitszentrum, siehe Gefängnissystem der Vereinigten Staaten #High Security
 ADAC-Sicherheitszentrum
 Bio-Security-Kompetenzzentrum für biologische Sicherheit
 Maritimes Sicherheitszentrum
 Maritimes Brand- und Sicherheitszentrum Ostsee
 NATO-Internet-Sicherheitszentrum
 Katastrophenschutzzentrum